The Good Guys – serie televisiva statunitense trasmessa dal 1968 al 1970
The Good Guys – serie televisiva britannica trasmessa dal 1992 al 1993
La strana coppia (The Good Guys) – serie televisiva statunitense trasmessa nel 2010
 The Good Guys – episodio della undicesima stagione di California
 The Good Guys – episodio della quarta stagione de Le avventure di Jackie Chan